Breves steht für:

 Breves (Pará), eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat Pará

Breves ist der Familienname folgender Personen:

 Jonílson Clovis Nascimento Breves (* 1978), brasilianischer Fußballspieler